Manuel Guanipa Matos es una de las parroquias del municipio Baralt del estado venezolano de Zulia. Es conocida por la población de El Venado. Toma su nombre del dirigente político Manuel Guanipa Matos.

Ubicación

La parroquia Manuel Guanipa Matos se encuentra ubicada entre el municipio Valmore Rodríguez y el estado  Lara al norte, el estado  Lara al este, el estado  Trujillo y la parroquia  Pueblo Nuevo al sur y el municipio Valmore Rodríguez al oeste.

Geografía 

La parroquia incluye una parte de la serranía de Ziruma, y su encuentro con la serranía de Trujillo parte de la Cordillera de los Andes, con cerros como el cerro Cerrón (1930 msnm), cerro Guardatinajas (886 msnm), cerro las Mercedes (746 msnm) y el cerro Azul (1150m), entre otros. Los valles entre estas cordilleras son la vía de comunicación terrestre entre los estados Lara – Zulia y Trujillo, además de proporcionar tierras fértiles para la agricultura y la ganadería. Por esos valles pasan los ríos Machango que tiene un embalse que da agua a los habitantes de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo y el río Misoa además de sus numerosos afluentes.

Zona Residencial 

El Venado es una zona agrícola en la serranía de Ziruma, también es un importante nodo de comunicaciones terrestres entre los estados Lara, Zulia y  Trujillo, conectando poblaciones como Carora, Mene Grande, Agua Viva, Valera, Bachaquero y Lagunillas.
El Venado es también una parada usual de las rutas de camiones y autobuses cuando recorren Venezuela.
El Venado, Las Delicias y Palmarito conocidos por sus quesos, producto de la ganadería de la región.

Poblaciones

Dentro de la parroquia Libertador se encuentran las poblaciones de:

El Venado
Misoa
Sicare
Las Delicias
Palmarito
Moroco
Puerto Rico
Guasimal
Sabana Perdida
El Amparo
Río Chiquito

Economía 

La economía de la parroquia se basa en la agricultura y la ganadería, teniendo numerosas haciendas, cabezas de ganado, campos cultivados. La región es conocida por sus quesos, especialmente en las poblaciones de El Venado, Las Delicias y Palmarito. Además de ser parada obligada para todo transporte que pase entre los estados  Lara, Zulia y  Trujillo.

Vialidad y transporte 

La carretera Lara – Zulia es la vía principal de El Venado, última parada antes de entrar al estado Lara o la primera al llegar al estado Zulia. El límite entre ambos estados está en la población de Sicare, estado Zulia, luego de las poblaciones de Misoa y las Delicias, sin embargo el municipio Torres del estado Lara reclama estas 3 poblaciones luego de El Venado como suyas.
Otra carretera importante es la carretera El Venado – Agua Viva que conecta los estados Zulia y Trujillo y también Lara indirectamente.
El Venado tiene un terminal de pasajeros con rutas que llevan a otras poblaciones vecinas, sin embargo cualquier ruta que vaya al occidente de Venezuela (Maracaibo, Valera por ejemplo) tiene que pasar por El Venado.

Sitios de referencia 

 Iglesia San Isidro Labrador.
 Peaje El Venado
 Bar Restaurant – Hotel El Venado
 Lácteos Los Pinos
 Lácteos Las Delicias

Enlaces externos 

 Alcaldías

Manuel Guanipa Matos
El Venado